Суходрев — название и фамилия.

Географические объекты 
 Суходрев — река в Калужской области, левый приток Шани.
 Суходрев — железнодорожная станция Киевского направления Московской железной дороги.

Фамилия 
 Суходрев, Виктор Михайлович (1932 — 2014) — личный переводчик Никиты Хрущёва и Леонида Брежнева.
 Суходрев, Борис Моисеевич (1870 — ?) — военный капельмейстер, дирижёр, музыкальный администратор.
 Суходрев, Иосиф Борисович (1906 — ?) — советский географ, картограф.
 Суходрев, Иосиф Моисеевич (1880 — 1950) — театральный антрепренёр, музыкант.
 Суходрев, Михаил Лазаревич (1903 — 1983) — советский разведчик-нелегал, полковник. Отец переводчика В. М. Суходрева.